Корній Сидорович Посполитак ( 11 вересня 1916, Грабівці —  1979) — український радянський скульптор; член Спілки художників України.

Біографія 
Народився 11 вересня 1916 року в селі Грабівцях (тепер Жмеринський район Вінницької області, Україна). 1933 року закінчив два курси Київського художнього училища; у 1941 році — два курси Алма-Атинського художнього училища. Учасник німецько-радянської війни.

Брав участь у всеукраїнських виставках з 1963 року. Жив у Полтаві в будинку на вулиці Фрунзе, 86, квартира 36. Помер у 1979 році.

Творчість 

Працював в галузі станкової, переважно портретної скульптури. Твори: 

 «Друг птахів» (1954, гіпс);
 «М. В. Гоголь» (1959);
 «Горький і Макаренко» (1961, гіпс);
 «Максим Кривоніс» (1963);
 «І. П. Котляревський» (1964, цемент);
 «Воїн з автоматом» (1966);
 «Будьоннівець» (1967, вапняк);
 «Т. Шевченко» (1967, вапняк);
 «Героям революції» (1968, цемент);
 «Матрос Балтики» (1971, гіпс);
 «Максим Кривоніс» (1967, оргскло);
</div>
Співавтор Пам'ятника нескореним полтавчанам у Полтаві (1968, граніт).

Література 
 
 

Уродженці Жмеринського району
Учасники Другої світової війни з СРСР
Українські скульптори
Радянські скульптори
Скульптори XX століття
Скульптори Полтави
Члени Національної спілки художників України
Випускники Алматинського коледжу декоративно-ужиткового мистецтва